Зотиков — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Варлаам (Зотиков) (1794—1874), игумен, наместник Успенского Трифонова монастыря в Вятке.
 
 Зотиков, Андрей Евгеньевич (1959—2021) — российский кардиохирург.
 Зотиков, Василий Ансикритович (1924—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Зотиков, Виктор Викторович (1850—1921) — инженер-механик, директор Раменской бумагопрядильной и ткацкой фабрики.
 
 
 Зотиков, Игорь Алексеевич (1926—2010) — советский и российский гляциолог.

 Зотикова, Любовь Алексеевна (1924—2010) — советский и российский художник, живописец, график.